Мојутла има више значења:

 Мојутла (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мојутла, Километро 48 (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мојутла, Ла Абуела, Мерендеро (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику